Medaliści mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w skokach narciarskich – zestawienie zawodników i drużyn, które przynajmniej raz stanęły na podium mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w konkurencjach skoków narciarskich.

Konkursy skoków narciarskich w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym rozgrywane są od pierwszej tego typu imprezy, która odbyła się w 1925 roku w Jańskich Łaźniach. Do 1958 roku rozgrywany był jeden konkurs indywidualny na skoczni dużej, a od 1962 roku przeprowadzane są dwie indywidualne konkurencje – na skoczni dużej i normalnej. W 1982 roku do kalendarza mistrzostw świata wprowadzono także konkurs drużynowy na obiekcie dużym. W latach 2001, 2005 oraz 2011 rywalizację drużynową przeprowadzono zarówno na skoczni dużej, jak i na normalnej. W 2009 roku po raz pierwszy w historii mistrzostw świata odbył się również konkurs kobiet na skoczni normalnej. W 2013 roku w kalendarzu mistrzostw po raz pierwszy znalazł się drużynowy konkurs mieszany, w 2019 konkurs drużynowy kobiet, a w 2021 konkurs indywidualny kobiet na dużej skoczni.

Najwięcej – osiem razy – na najwyższym stopniu podium stawał Thomas Morgenstern, który w 2011 roku zdobył indywidualny tytuł mistrza świata, a w latach 2005–2013 siedmiokrotnie zwyciężał w zawodach drużynowych. Siedem tytułów mistrzowskich zdobył natomiast Wolfgang Loitzl, który w 2009 zwyciężył indywidualnie, a w latach 2001–2013 sześciokrotnie został mistrzem świata w drużynie. Największą liczbę wszystkich medali uzyskał natomiast Gregor Schlierenzauer – 12 – 6 złotych, 5 srebrnych i 1 brązowych. Jedynym skoczkiem, który czterokrotnie zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata jest Adam Małysz, który zwyciężył w 2001 roku, dwukrotnie w 2003 roku oraz w 2007 roku. Najbardziej utytułowaną zawodniczką spośród kobiet jest Carina Vogt, w dorobku której jest 6 medali – 5 złotych i 1 brązowy. Więcej medali – po 8 – zdobyły Daniela Iraschko-Stolz i Maren Lundby (obie po 2 złote, 3 srebrne i 3 brązowe).

W konkursach drużynowych dziesięć tytułów mistrza świata zgromadziła reprezentacja Austrii, dziewięć tytułów Niemiec, sześć Finlandii, trzy tytuły drużyna Norwegii, a po jednym – Japonii i Polski. Największą liczbę wszystkich medali zarówno tych zdobytych w konkurencjach indywidualnych, jak i drużynowych wywalczyli reprezentanci Norwegii, którzy zdobyli łącznie 69 medali, w tym 22 złote.

Sześciokrotnie wszystkie miejsca na podium konkursów indywidualnych zdobyli reprezentanci tego samego kraju. W latach: 1926, 1929, 1930, 1935 i 1937 dokonali tego skoczkowie norwescy, a w 1999 roku skoczkowie japońscy.

Pięciu zawodników w historii zdobyło dwa złote medale w konkurencjach indywidualnych rozgrywanych w trakcie jednych mistrzostw. Pierwszym skoczkiem, który tego dokonał był Bjørn Wirkola, który zwyciężył w 1966 roku. W kolejnych dwóch mistrzostwach wyczyn Norwega powtórzyli także: Garij Napałkow w 1970 roku i Hans-Georg Aschenbach w 1974 roku. W 2003 roku tego samego dokonał Adam Małysz. Kolejnym skoczkiem z tym osiągnięciem jest Stefan Kraft, który wygrał oba konkursy indywidualne w 2017 roku. Ponadto, Thomas Morgenstern, Rune Velta, Stefan Kraft oraz Karl Geiger w trakcie jednych mistrzostw zdobyli po cztery medale – Morgenstern dokonał tego w 2011 roku (trzy złote i jeden srebrny), Velta w 2015 roku (dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy), Kraft w 2017 roku (trzy złote i jeden brązowy), a Geiger w 2021 roku (dwa złote, jeden srebrny i jeden brązowy).

W 1941 roku rozegrano konkurs indywidualny mistrzostw świata w Cortina d’Ampezzo, w którym na podium stanęli: Paavo Vierto, Leo Laakso i Sven Eriksson. Konkurs miał jednak charakter nieoficjalny z powodu zbyt małej liczby startujących skoczków. Także w 1984 roku rozegrany został nieoficjalny konkurs mistrzostw świata w Engelbergu, w którym wyłoniono medalistów konkursu drużynowego – pierwsze miejsce zajęła Finlandia przed NRD i Czechosłowacją.

Medaliści konkursów olimpijskich z lat 1924–1980 automatycznie zostawali mistrzami świata w narciarstwie klasycznym. Poniższe statystyki nie uwzględniają jednak tego faktu, traktując obie imprezy niezależnie.

Medaliści

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni dużej 
Konkursy skoków narciarskich na obiektach dużych w ramach mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym rozgrywa się od pierwszej tego typu imprezy, która miała miejsce w 1925 roku. Według zasad klasyfikacji skoczni narciarskich z 2008 roku, obiekty, na których przeprowadzono konkursy mistrzostw świata w latach 1925-1958 i 1966 uważane byłyby za małe, średnie lub normalne, jednak w poniższej tabeli uwzględniono fakt, że według ówczesnych norm były one skoczniami dużymi. Tabela prezentuje medalistów wszystkich oficjalnych konkursów mistrzostw świata w latach 1925–2021. W 1941 roku przeprowadzony został konkurs mistrzostw świata w Cortina d’Ampezzo, w którym na podium znaleźli się: Paavo Vierto, Leo Laakso i Sven Eriksson, jednak podczas zebrania członków Międzynarodowej Federacji Narciarskiej w 1946 roku we francuskim Pau uznano, że wyniki mistrzostw nie będą uznawane z powodu zbyt małej liczby zawodników.

Konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni normalnej 
Zawody na skoczni normalnej rozgrywane są od mistrzostw w 1962 w Zakopanem. W poniższej tabeli przedstawiono medalistów konkursów w latach 1962–2023.

Konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej 
W 1982 roku rozegrany został pierwszy drużynowy konkurs w skokach narciarskich w ramach mistrzostw świata. Od początku zawody te rozgrywane były na obiektach dużych. Poniższe zestawienie przedstawia wszystkich medalistów oficjalnych konkursów drużynowych w latach 1982–2021. Nie został uwzględniony nieoficjalny konkurs rozegrany w 1984 w Engelbergu, w którym złoty medal zdobyli reprezentanci Finlandii, srebro wywalczyli skoczkowie w barwach NRD, a brąz zdobyli zawodnicy czechosłowaccy.

Konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni normalnej 
Trzykrotnie do kalendarza mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym wprowadzone zostały konkursy drużynowe na skoczniach normalnych. Miało to miejsce w 2001, 2005 i 2011 roku. Poniższa tabela przedstawia składy drużyn, które zdobyły medale w wymienionych konkursach.

Konkurs indywidualny kobiet na skoczni normalnej 
W historii mistrzostw świata konkurs kobiet w skokach narciarskich rozgrywany jest od 2009 roku. Pierwsze zawody odbyły się na skoczni Ještěd w Libercu. Poniżej wymieniono medalistki konkursów z lat 2009–2021.

Konkurs indywidualny kobiet na skoczni dużej 
Konkurs indywidualny kobiet na dużym obiekcie znajduje się w programie mistrzostw świata od 2021 roku. Poniżej przedstawiono medalistki tego konkursu.

Konkurs drużynowy kobiet na skoczni normalnej 
Konkurs drużynowy kobiet został włączony do programu mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w 2019 roku. W tabeli przedstawiono medalistki tych zawodów w latach 2019–2023.

Konkurs drużyn mieszanych na skoczni normalnej 
Konkurs drużyn mieszanych rozgrywany jest od 2013 roku. W poniższej tabeli znajdują się składy zespołów, które zdobyły medale mistrzostw świata w tej konkurencji w latach 2013–2023.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
Poniżej znajduje się zestawienie zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw świata w konkursach indywidualnych bądź drużynowych. W przypadku, gdy podany zawodnik zdobywał medale jako reprezentant więcej niż jednego kraju, zostały wymienione wszystkie państwa, w barwach których startował. W przypadku, gdy kilku zawodników uzyskało taką samą liczbę medali, w pierwszej kolejności zostali wymienieni ci zawodnicy, którzy pierwszy medal wywalczyli wcześniej. W drugiej kolejności rolę odgrywał porządek alfabetyczny. Do statystyki nie zostały wliczone medale zdobyte podczas konkursów nieoficjalnych w 1941 i 1984 roku ani podczas konkursów igrzysk olimpijskich.

Klasyfikacja medalistów w konkursach indywidualnych 
Tabela zawiera skoczków narciarskich, którzy w konkursach indywidualnych w ramach oficjalnych mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym zdobyli przynajmniej dwa medale, w tym minimum jeden złoty. Nie wliczono medali zdobytych podczas zimowych igrzysk olimpijskich.

Klasyfikacja zawodniczek 
W poniższej tabeli wymienione zostały wszystkie medalistki konkursów kobiet o mistrzostwo świata w skokach narciarskich.

Klasyfikacja medalistek w konkursach indywidualnych 
W tabeli przedstawiono zawodniczki, które zdobyły przynajmniej dwa medale mistrzostw świata w konkurencjach indywidualnych, w tym co najmniej jedno złoto.

Klasyfikacja państw 
W tabeli zawarto wszystkie kraje, których reprezentanci zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw świata. Do statystyk wliczone zostały konkurencje indywidualne i drużynowe, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie uwzględniono nieoficjalnych konkursów z 1941 i 1984 roku ani konkursów olimpijskich.

Klasyfikacja reprezentacji w konkursach drużynowych 
Tabela przedstawia reprezentacje, które zdobyły przynajmniej jeden medal w konkurencjach drużynowych rozgrywanych w ramach mistrzostw świata. Uwzględniono zarówno konkursy drużynowe kobiet i mężczyzn, jak i konkursy mieszane. Medalistów nieoficjalnego konkursu, który odbył się w 1984 roku, nie wliczono.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
Strony przeglądowe – sport